Uniform Memory Access – jeden z rodzajów systemu wieloprocesorowego.
 Upper Memory Area – obszar pamięci górnej w trybie rzeczywistym procesorów x86.